Ато́м Эгоя́н (, ; род. 19 июля 1960, Каир) — канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр, монтажёр армянского происхождения. Основными в его творчестве являются темы отчуждения и изоляции человека, которые раскрываются через образы людей, имеющих отношение к развитию технологий, к бюрократии или другим властным структурам.

Биография 
Эгоян родился в Каире. Вместе с сестрой Евой (сейчас концертирующая пианистка из Торонто) были отправлены родителями в город Виктория в Британской Колумбии. Уже подростком он увлекался чтением книг и написанием собственных пьес. Значимое влияние на Эгояна оказали произведения Сэмюэла Беккета и Гарольда Пинтера. Он окончил университет Торонто по специальностям «международные связи» и «игра на классической гитаре».

В 2002 году вышел фильм Эгояна «Арарат» о геноциде армян, неодобрительно встреченный Турцией, которая пыталась препятствовать его показу на Каннском кинофестивале.

Сейчас Эгоян живёт в Торонто вместе со своей женой актрисой Арсине Ханджян — армянкой, родившейся в Бейруте, снявшейся во многих фильмах Эгояна, и сыном Аршилом.

Фильмография

Режиссёрская фильмография (художественные фильмы) 
 1984 — «Ближайший родственник» / Next of Kin
 1987 — «Семейный просмотр» / Family Viewing
 1989 — «Роли с текстом» / Speaking Parts
 1991 — «Страховой агент» / The Adjuster
 1992 — «Монреаль глазами...» / Montréal vu par…
 1993 — «Аморальное поведение» / Gross Misconduct: The Life of Brian Spencer
 1993 — «Календарь» / Calendar
 1994 — «Экзотика» / Exotica
 1997 — «Славное будущее» / The Sweet Hereafter
 1999 — «Путешествие Фелиции» / Felicia’s Journey
 2001 — «Последняя плёнка Крэппа» / Krapp’s Last Tape
 2002 — «Арарат» / Ararat
 2005 — «Где скрывается правда» / Where the Truth Lies
 2008 — «Обожание» / Adoration
 2009 — «Хлоя» / Chloe
 2011 — «Невидимый мир» / Mundo Invisível — новелла «Yerevan — O Visível»
 2013 — «Узел дьявола» / Devil’s Knot
 2014 — «Пленница» / The Captive
 2015 — «Помнить» / Remember
 2019 — «Почётный гость» / Guest of Honour

Телефильмы 
 1985 — «В этом уголке»
 1993 — «Злостное поведение»
 1997 — «Вдохновлённый Бахом: Сарабанда»

Документальные фильмы 
 2003 — «Цитадель»

Примечания

Ссылки 
 Ego Film Arts (официальный сайт)
 Order of Canada Citation
 CTV.ca Filmmaker Egoyan set to teach at U. of Toronto 
 Canadian Film Encyclopedia

Лауреаты премии «Джини»
Почётные граждане Еревана
Лауреаты премии Дэна Дэвида
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Торонтского университета